Fageol bezeichnet:

 Fageol Truck & Coach Company, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Twin Coach, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller mit dem Markennamen Fageol